Чемпионат России по фигурному катанию на коньках 1998 — соревнование по фигурному катанию среди российских фигуристов сезона 1997—1998 года, организованное Федерацией фигурного катания на коньках России.

На чемпионате 1998 года спортсмены соревновались в мужском и женском одиночном катании, парном фигурном катании и в спортивных танцах на льду.

Проводился чемпионат в Москве с 11 по 14 декабря 1997 года

Результаты

Мужчины

Женщины

Пары

Танцы

Ссылки 
 Чемпионат на сайте fsonline.ru

Чемпионаты России по фигурному катанию
1998 год в фигурном катании
Россия
Зимние виды спорта в сезоне 1997/1998
Чемпионаты России в 1998 году